William Cawley est un nom pouvant désigner:

 (1602-1667), régicide et homme politique anglais
 (c. 1628-?), homme politique anglais
, boxeur anglais

Voir aussi

Cawley, William